Hermann Damen ist der Name folgender Personen:

* Hermann Damen (Dichter), deutscher Liederdichter und Meistersinger 
 Hermann Damen (Theologe) (1656?–1730), deutscher Theologe